«Королева чардаша» или «Княгиня чардаша» — оперетта Имре Кальмана (другое название — «Сильва»).

Также название основанных на этом произведении фильмов или театральных постановок:
* «Королева чардаша» — австрийский немой фильм 1919 года режиссёра Эмиля Лейде;
 «Королева чардаша» — немецко-венгерский немой фильм 1927 года  Ханнса Шварца;
 «Королева чардаша» — немецкий чёрно-белый фильм 1934 года Георга Якоби;
 «Королева чардаша» — фильм 1951 года германского производства режиссёра Георга Якоби;
 «Королева чардаша» — фильм 1971 года совместного венгерско-германского производства с Анной Моффо;
 «Королева чардаша» — норвежский чёрно-белый фильм 1973 года.

См. также